Ridge Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ridge Avenue Historic District (Idaho), ID-Nr. 93000388
 Ridge Avenue Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 84003792